Cet article recense les personnages de la série télévisée d'animation américaine La Cour de récré (en version originale : Disney's Recess). La série a été créée en 1997 par Paul Germain et Joe Ansolabehere, puis pour la première fois diffusée sur la chaîne de télévision American Broadcasting Company du  au . La série a également été produite par Disney Television Animation, d'où le titre original de Disney's Recess. La série était diffusée sur Disney Channel.

Personnages principaux

Theodore Jasper "T.J." Detweiller 
T.J., prononcé « [tidji] », qui est l'abréviation de Theodore Jasper Detweiler, est le principal protagoniste de la série et meneur du groupe des six personnages principaux. Il est d'origine allemande. Toujours habillé d'une veste verte sur un t-shirt blanc, d'un jeans bleu, de baskets rouges et blanches et surtout coiffé d'une casquette de baseball rouge qu'il porte à l'envers, T.J. est le vrai chef de la bande. Il aime planifier de grandes blagues (surtout pour Miss Finster) et résoudre les problèmes que peuvent rencontrer les élèves de l'école. Il est le seul enfant à ne jamais dire de grossièretés, depuis qu'il a été puni en CE1 pour avoir dit « crétin » pendant la récré. Son père se nomme Samuel "Sam" Detweiler, sa mère Janet "Jan" Detweiler et sa grande sœur, Rebecca "Becky" Detweiler. Il possède également un mot fétiche qu'il prononce occasionnellement — . On remarquera qu'à chaque fois qu'il émet une certitude naïve, la plupart du temps pour consoler ses camarades ("Tout se passera bien", "Tout le monde aura oublié"), les choses empirent davantage.

Dans la version originale, il a été doublé par Ross Malinger de 1997 à 1998, par Andrew James Lawrence de 1998 à 2001 et par Myles David Jeffrey dans les téléfilms, sortis en direct-to-video et introuvables dans le commerce à ce jour. Dans la version française, Donald Reignoux double son personnage. Dans Les Griffin, un personnage qui ressemble à T.J. apparaît dans certains épisodes.

Ashley Funicello Spinelli 
Ashley Funicello Spinelli, ou simplement Spinelli, est la dure à cuire et également garçon manqué de la bande. Amatrice de catch à la télévision et de bagarres à la récréation, elle déteste tout ce qui est un peu féminisé, comme le maquillage et la mode (elle se coiffe d'ailleurs d'une cagoule orange et porte des bottes pour éviter de sembler trop féminine). Elle déteste son prénom qui lui a valu un séjour au clan des Ashley. Elle a des cheveux noirs coiffés en couettes et porte une cagoule orange. Elle porte aussi une robe rouge surmonté d'un blouson noir de motard, avec des bottes noires et des collants rouge sombre et orange. Elle a des origines italiennes. Elle est secrètement amoureuse de T.J., mais elle refuse toujours de l'avouer car elle ne veut pas gâcher leur amitié. Le deuxième prénom de Spinelli est une parodie du nom de l'ancienne mousquetaire Annette Funicello. Spinelli est doublée dans la version originale par Pamela Adlon et dans la version française par Ludivine Sagnier.

Gretchen Priscilla Grundler 
Gretchen est la plus intelligente du groupe et également passionnée dans le domaine de la science. C'est une grande jeune fille à lunettes, rousse, très mince, vêtue le plus souvent de sa robe bleu clair nouée à l'aide d'un nœud rose au niveau de la poitrine. Beaucoup plus intelligente que les autres enfants, elle fait de la recherche scientifique et aime à résoudre quelques problèmes de mathématiques. Elle dispose d'un ordinateur que son oncle Georges lui a offert et nommé Galileo, ordinateur qui contient une mémoire vive de 16 mégaoctets, un accès à Internet et un petit crapaud rigolo, qui lui parle et à des multiples reprises. Elle serait née le . Gretchen a également participé à un concours de yo-yo.

Vincent Pierre "Vince" LaSalle 
Vincent Pierre LaSalle, ou simplement Vince, est le sportif du groupe. Il adore gagner et y arrive plutôt bien ; c'est un amoureux de la France : il rêve d'y aller depuis qu'il est tout petit et a des qualités de cuisinier. Il a des origines afro-américaines. Il est parfois très arrogant et un peu prétentieux sur les bords, se considérant meilleur que tout le monde. Comme tout le groupe, il est également fan de Señor Fusion.

Michael "Mikey" Blumberg 
Kyllian Girault - Mikey Blumberg est un enfant âgé de 10 ans en surpoids, très gourmand et a toujours un stock de barres au chocolat sur lui. Grand et blond, il est aussi un grand poète, ce qui en fait le plus sensible de la bande. Lorsqu'il chante, il a une voix grave et mélodieuse, ce qui en fait aussi un grand chanteur.

Gustav "Gus" Paul Griswald 
Gus est le plus malchanceux et le plus peureux de la bande, mais fait parfois preuve d'un courage impressionnant. Fils de Militaire (ses habits ont d'ailleurs une couleur verte qui rappelle les uniformes Militaires) et nouvel arrivant à l'école de la troisième rue, il a souvent eu à déménager pendant son enfance (12 écoles en 6 ans). Heureux avec ses camarades, il espère ne plus jamais avoir à changer d'école. Il est collectionneur de modèles réduits Militaires et possède un serpent qui s'appelle Herbert. On notera qu'à la suite de l'épisode Petite terreur cherche tuteur, il se lie d'amitié avec un petit de Maternelle du nom d'Hector. On apprend également que dans l'une des anciennes écoles qu'il a fréquenté, il fut surnommé El Diablo en raison de son talent au ballon prisonnier.

Muriel P. Finster 
Mademoiselle Finster, généralement appelée Miss Finster, et Muriel par ses collègues, est la surveillante de la récréation. Institutrice depuis toujours dans cette école, elle est devenue désormais vieille et hargneuse. Elle n'est pas très appréciée des élèves, car elle est très sévère et restrictive. Cependant, dans de nombreux épisodes, elle montre son côté humain et attachant, elle montre aussi à quel point elle aime ses élèves. Dans un épisode, elle a eu une liaison avec Hank, le concierge. Dans sa jeunesse elle était en couple avec Philliam Benedict mais elle quitte ce dernier car elle ne peut pas aimer un homme qui supprime les récréations.

Principal Peter Prickly 
Peter Prickly est le Principal de l'école depuis le début de sa carrière de Directeur, et aimerait bien avoir une promotion. Il est par ailleurs en concurrence avec son grand frère Paul, lui-même Directeur de l'école de la douzième rue. Quand il joue au golf contre son frère, il sait qu'il peut toujours compter sur Vince pour être avec lui. Prickly est le Principal de l'école depuis 1968.

Randall J. Weems 
Randall est le rapporteur de l'école. Dès qu'une bêtise est faite, qu'un jouet interdit circule, ou qu'un élève mâche du chewing-gum, il court prévenir la surveillante, Miss Finster, dont il est mystérieusement très attaché. Il est bien sûr méprisé par ses camarades, mais essaie à plusieurs reprises d'obtenir de la considération. Il est assez jaloux de T.J. et n'hésite pas à rapporter les bêtises de ce dernier et ses copains (voire d'en inventer pour les accuser d'une manière ou d'une autre). Quand il va cafter à miss Finster, il reçoit un biscuit en échange de sa loyauté envers celle-ci. Randall apparaît comme un garçon frêle à la tête ovale et au sourire sournois avec de gros sourcils broussailleux. Il se tient légèrement courbé, tel un bossu, des traits qu'il a hérité de son père qui est aussi un rapporteur.

Personnages secondaires

L'Arnaqueur 
Aussi appelé le « Roi des Combinards », Francis est toujours vêtu d'un grand imperméable dans lequel il cache des objets de toutes sortes. Il peut vendre n'importe quoi à n'importe qui, et ne se gêne pas pour le faire. Il peut aussi tout fournir, du moment que cela respecte le code de l'arnaqueur (bénéfice personnel d'abord, satisfaction du client ensuite, mais ne jamais vendre quoi que ce soit qui puisse mettre en danger les enfants).

Les Ashley 
Ashley A (habillée en rose), Ashley B (habillée en jaune), Ashley T (habillée en vert) et Ashley Q (habillée en bleu) sont quatre filles de parents riches qui ont une tendance à mépriser les autres élèves. Amies depuis la Maternelle, elles forment une bande qui passe son temps à parler de maquillage, de mode, voire de garçons. Elles disposent de leurs propres locaux dans la cour de récré (avec coussins, coffres et piscine de bonbons), très bien aménagés sous une pile de pneus. Lorsqu'elles ne sont pas dans leur quartier général, elles jouent à la corde à sauter ou cherchent un moyen de se moquer d'autres élèves. Leurs petites sœurs sont d'ailleurs en Maternelle et sont elles-mêmes appelées Britany A, Britany B, Britany T et Britany Q. Mais elles n'ont pas juste des sœurs, elles ont aussi des frères (Tyler A, Tyler B, Tyler T et Tyler Q) présents à l'école. Selon des rumeurs, Ashley A aurait un petit faible pour Vince.

Brandon le mélomane  
Brandon est un enfant qui passe son temps à chanter haut et fort (voire mal), en parlant, en pensant et en bougeant.

La casse-cou 
Toujours assise sur sa balançoire, coiffée de lunettes d'aviateur, elle cherche à aller plus haut que n'importe quel enfant a pu aller.

Cochon pendu 
Cochon pendu, aussi surnommée La chauve-souris, est une fille aux couettes blondes dont on voit essentiellement le caleçon qu'elle porte sous sa robe rose. En effet, elle est toujours montrée suspendue par les jambes à quelque montant de balançoire ou bout de tuyau accessible dans la cour de récré. Les rares fois où elle n'est pas suspendue, ses couettes restent en l'air.

Esther le Bulldozer 
Esther est une fille obèse que l'on voit presque continuellement en train de manger. Elle est brusque dans ses mouvements et est généralement couverte de taches de nourriture sur le corps et ses vêtements. Se trouvant des points communs avec Mickey, elle l'apprécie assez. Elle a aussi une bande, mais est plus souvent en train de piller le réfrigérateur de la cafétéria au lieu de traîner avec ses amis.

Erwin Lawson 
Lawson est le concurrent de Vince dans la cour de récré. Il aime à se dire plus fort en tout, et cherche souvent à humilier les autres élèves. Il est reconnaissable à sa casquette bleue et à ses taches de rousseur. Mais, parfois, il montre ses bons côtés quand il le veut vraiment. Tout comme Randall, il essaie quelques fois de faire preuve de compassion.

Gelman 
Gelman est le plus violent de la cour de récré. Il aime à s'en prendre à plus petit que lui et pratique même le racket.

Le Gourou 
Le Gourou, de son vrai nom Jimmy aussi appelé « Gourou Junior » dans les premiers épisodes, représente la sagesse de l'école et répond aux questions de ses camarades avec une grande sagesse.

Mademoiselle Grotke 
Mademoiselle Grotke, appelée « Miss Grotke » par ses élèves, est l'institutrice des CM1. Elle n'a pas la télévision, est pacifiste, écologiste et militante : elle ne peut s'empêcher de chercher à inculquer quelques-unes de ses idées à ses élèves.

Mademoiselle Lemon 
Mademoiselle Lemon, appelée « Miss Lemon » par Menlo, est la secrétaire du Principal et de l'école. Elle n'est jamais de très bonne humeur et refuse toute entorse au règlement intérieur de l'école.

Hank 
Hank est le technicien de surface de l'école et il aime son métier. Il est aussi un génie en mathématiques.

Les Maternelles 
Les Maternelles sont une bande de sauvages naïfs et cannibales, qui portent des peintures de guerre, ont généralement un comportement et un langage assez primitif (parodiant un peu les Amérindiens tels qu'ils sont imaginés dans la culture populaire).

 La Gaufrette : La Gaufrette, de son vrai nom Teresa Menez, apparaît au début de la série sous le surnom de « La Pleureuse » car elle pleure tout le temps. Au fur et à mesure des épisodes, elle pleure de moins en moins et devient même de plus en plus amie avec la bande de T.J. (elle est en Maternelle dans les premiers épisodes, mais elle n'a pas de peintures de guerre sur le visage comme les autres Maternelles, et son comportement sur les derniers épisodes la place plutôt entre le CP et le CE2, soit en CE1).

 Hector est un petit garçon habillé en grenouillère bleue. Il est un admirateur de Gus, qu'il appelle secouriste.

 Toby est un gros roux qui est juste habillé d'un short orange et de tennis assorties. Il aimerait prouver qu'il a des capacités sportives. Il est aussi le meilleur rôteur de l'école. Il aime bien Mikey car il lui ressemble un peu. Pour lui, il est le seul capable de remporter une course.

 Stinky est en quelque sorte le Roi de la Maternelle. Il porte une couronne et semble être celui qui prend les décisions.

Menlo 
Menlo est un enfant qui préfère passer ses récrés à aider la secrétaire. Il dispose d'ailleurs de son propre bureau à côté de celle-ci, et doit parfois faire des tâches administratives qu'on ne pourrait pas confier à un enfant en dehors d'un dessin animé. Il est un maniaque de l'ordre : pour lui tout doit être ordonné et il ne supporte pas qu'il y ait la moindre trace de désordre dans son environnement. Il a aussi un faible pour Ashley A. Il est aussi ami avec T.J. et sa bande.

Mundy 
Mundy est un méchant qui n'a pas une grande envergure, mais qui aime être respecté. Il est parfois vu avec une bande de 3 à 5 enfants et ils se réunissent près des poubelles de l'école (il lui arrive d'ailleurs de pratiquer le lancer de déchets).

Phil 
Phil est le chef local des Scouts de la Marmotte, mais aussi le seul membre. Il n'a de dialogues que dans deux épisodes.

Ramollo 
Aussi appelé La Marmotte, est un élève de CM2 qui déteste le mouvement, dort fréquemment pendant la récré et aimerait bien que l'on le laisse se reposer tranquillement.

Roi Bob 
Robert, aussi appelé Bobby par sa mère dans l'épisode Le Roi Gus, est un enfant de CM2 devenu Roi de la cour de récré, mais dont les circonstances d'accession au trône ne sont pas précisées dans la série (on sait juste qu'il a été Prince des Farceurs lorsqu'il était plus jeune). Il a une forte tendance à la mégalomanie (il a une milice et ne se déplace qu'en fauteuil à porteurs), mais son rôle est essentiellement de jouer les arbitres lors des disputes entre enfants et le maintien de l'ordre dans la cour de récré qu'il considère comme son royaume. Bob sait que la bande à TJ joue un rôle important dans son royaume et il sait qu'il peut compter sur eux notamment sur TJ qu'il apprécie beaucoup, en cas de problème. Bien qu'étant le roi de la cour de récré, il reste un élève au sein de l'école et il ne peut rien contre Finster si cette dernière le punit.

Señor Fusion 
Señor Fusion est un personnage fictif de bande dessinée admiré et respecté des enfants dans la série. Il est aussi très apprécié des adultes. T.J. rencontre son créateur, Larry Rogan, dans la saison 4.

Sue Bob Murphy 
Sue Bob Murphy est une amie de Mundy et d'Esther, connue pour être une petite voleuse.

Les Taupes  
Aussi appelées dans certains épisodes les « terrassiers » ou les « piocheurs », ces deux garçons, amis depuis la Maternelle et habillés en mineurs, creusent des galeries sous la cour de récré, en utilisant des pelles plus grandes qu'eux. Ces deux garçons sont habillés de la même façon, à une différence près : Sam porte un foulard rouge autour du cou alors que Dave y porte un masque. On voit parfois leur devise « China or Bust » sur une pancarte, à côté de leurs trous.

Les Visages Pâles  
« Les Visages Pâles » sont des enfants qui ont décidé de passer les récréations dans la salle 51 (clin d'œil à la zone 51), située au sous-sol de l'école. Steeve, Karl, Rodney et Slet sont des amateurs de BD et jouent à Donjons et Dragons tous les jeudis (dans les derniers épisodes, ils ont aussi un accès à internet et sont passionnés d'informatique).

Autres 
 Butch : un garçon étrange constamment en train de mâchouiller un cure-dent et tout habillé de noir. Il est au courant de toutes les légendes de la cour de récré, et il semble même en inventer quelques-unes.

 Geoffroy : un garçon qui n'arrête pas d'embêter Gretchen en classe quand elle essaie de se concentrer. Elle le trouve embêtant car il la taquine souvent, mais c'est parce qu'il en est amoureux et essaie de le lui faire comprendre.

 Chad : le grand frère de Vince. Il allait à son école dans le temps mais il a changé car avant, tous le trouvaient cool mais maintenant, tous trouvent que c'est un ringard mais Vince et ses amis semblent l'apprécier.
 
 La Ligue de Randall ou Les Tyler  : ce sont les frères des Ashley et des Britany. Ils ont été engagés par Randall et ils lui rapportent tout ce que les autres font pour qu'il aille tout rapporter lui-même à miss Finster, mais quand il voit que sa Ligue va trop loin en faisant souffrir ceux qu'il ne veut pas faire souffrir, il n'hésite pas à les trahir et à les laisser tomber. Ils se font piéger par Randall et la bande de T.J. ainsi que leurs propres grandes sœurs, ils comprennent que ce n'est pas bien de tout rapporter et ils font la paix avec eux.

  Jerry : il se fait appeler Monsieur Parfait par tous les élèves. Il a fait plus de 38 écoles depuis la Maternelle, il est excellent en maths, plus rapide que tout le monde en course et aussi un bon poète. Il est champion en duel de force, fait de meilleurs trous, il est capable de faire tourner une balançoire autour d'une barre et fait de plus gros rôts que des enfants de Maternelle. C'est pourquoi il se met tout le monde à dos, mais il leur dit qu'il a jamais demandé à être parfait en tout. Il est né comme ça, c'est pourquoi, tous finissent par l'accepter avant qu'il ne parte.

 Les Frères Malins : ce sont des héros de livres d'enquêtes. T.J., Vince et Spinelli les adorent car dans les livres, il n'y a pas seulement des garçons mais également des filles ; ces enfants des livres les inspirent à faire leurs propre enquêtes avec leurs amis. Ils sont un peu basés sur les Hardy Boys qui sont aussi deux frères résolvant des enquêtes.

 L'Enfant de la Bibliothèque : une petite fille qui passe plus son temps à la Bibliothèque qu'en classe. Elle ne sort jamais de la Bibliothèque car elle ne veut pas se mélanger aux autres enfants à cause de ce qu'il s'est passé étant petite. Pourtant, T.J. et ses amis l'aiment bien. Elle sort plus souvent, à ce jour et se mélange aux autres très facilement depuis qu'ils l'ont aidé à vaincre sa peur.

 Monsieur Dan : Professeur d'arts plastiques. C'est un personnage plutôt secondaire.

 Eric Kelso : il gère le Kelso's Corner Store (un magasin-cafétéria multiservices), est un grand ami des enfants, ce qui lui fait parfois perdre quelques ventes au grand regret de sa femme.

 Madame Kramer : l'infirmière de l'école.

 Monsieur le Maire, de son vrai nom Phillip Filsog, est un être passant pour être vil et corrompu, entouré de conseillers qui le rappellent à l'ordre lorsqu'il commet une de ses nombreuses gaffes. Il ne s'intéresse qu'à sa réélection et à son image.

 L'inspecteur Skinner : L'inspecteur (parfois appelé « Grand Directeur » dans les premiers épisodes) Skinner est le Supérieur Hiérarchique de Prickly. Il est une copie de l'inspecteur Chalmers des Simpson.

 Thaddeus III est presque un personnage de la série, bien qu'il soit décédé et qu'il soit surtout cité pour avoir donné son nom à l'école. Il a été un bienfaiteur de la ville, dont l'ensemble des habitants travaille encore de près ou de loin pour son petit-fils, Thaddeus V, lui aussi bienfaiteur de la ville.

 Monsieur Dude, de son vrai nom Franklin Dudikoff, est un Professeur que tous les élèves adorent car il est connu depuis qu'il était étudiant à cette même école en réalisant des exploits alors qu'il avait moins de 10 ans. Il apprenait des choses amusantes au temps de sa scolarité aux élèves mais quand il s'aperçut qu'ils avaient de mauvaises notes, il voulut quitter l'école pour toujours. Il comprit grâce à TJ qu'il pouvait enseigner aux élèves tout en s'amusant. Il le fait bien comprendre aux enseignants, même si ça ne plait pas à tout le monde notamment à Miss Finster, la victime de ses blagues dans sa jeunesse.

 Speedy le hamster : tous les hamsters ont été appelés « Speedy ». Ils sont tous décédés sans que les élèves le sachent, ce qui a provoqué une confusion lorsque l'un d'entre eux est mort. Mais un seul est enterré dans la cour de récré de l'école.
 Le serpent n’apparaît pas, mais il se trouve dans la salle de classe des CM2.
 Le crapaud n’apparaît pas, mais il se trouve dans la salle de classe des premières années, les CP.
 Barry : le lézard de Gus. Il a été échangé avec un autre enfant contre un harmonica. Les autres élèves de l'école savent que Gus ne peut plus le récupérer.

 Dr. Phillium Benedict est l'antagoniste principal du film La Cour de récré : Vive les vacances !. Autrefois principal de l'école de la troisième rue en 1968 et petit-ami de Muriel Finster, Benedict fut renvoyé et remplacé par son meilleur ami Peter Prickly car il avait pour ambition de faire briller sa carrière en obligeant les enfants a étudier en permanence dans l'école en supprimant les récréations sans ce soucier de leur bien-être. À la suite de son renvoi et de sa rupture avec Muriel Finster, Benedict accuse Prickly comme responsable de la fin de sa carrière et de sa séparation avec la femme qu'elle aimait et jura de se venger. Benedict pense que l'amusement et les vacances sont des fléaux pour la scolarité des enfants et il veut à tout prix mettre un terme à ça en supprimant les vacances d'été.

Notes et références 

 Repris de l'article La Cour de récré dans sa version du  (section : Personnages).

Cour de récré
Série télévisée d'animation Disney
Personnage Disney